Il Campionato Nazionale Dilettanti 1958-1959 è stato il V livello del campionato italiano. A carattere regionale, fu il secondo campionato dilettantistico con questo nome, e il settimo se si considera che alla Promozione fu cambiato il nome assegnandogli questo.

Il campionato era organizzato su base regionale dalle Leghe Regionali e le vincenti di ogni girone venivano ammesse alla successiva fase regionale che attribuiva il titolo di lega, mentre erano complessivamente trentadue squadre, distribuite fra le regioni secondo lo schema della vecchia Promozione, a contendersi lo Scudetto Dilettanti.

Questi sono i gironi organizzati dalla Lega Regionale Friuli-Venezia Giulia per la regione Friuli-Venezia Giulia.

In questa stagione a parità di punteggio non era prevista alcuna discriminante: le squadre a pari punti erano classificate a pari merito. In caso di assegnazione di un titolo sportivo era previsto uno spareggio in campo neutro.

Con la stagione successiva nascerà la Prima Categoria che in FVG sarà composta da 3 gironi di 14 squadre ciascuno. Vi era stata la proposta di disputare anche la stagione 1958-1959 in 3 gironi, ma le 35 società hanno rifiutato.

Ubicazione 

Composizione Girone A:
 Azzanese
 Casarsa
 Cividalese
 Cormonese
 Itala
 Juventina
 Maniaghese
 Mariano
 Mossa
 Pro Romans
 S.A.I.C.I.
 San Gottardo
 Sangiorgina
 Sguerzi Pierino
 Spilimbergo
 Tarcentina
 Tricesimo
 Trivignano

Composizione Girone B:
 Aiello
 Aquileia
 Cava Romana
 C.R.D.A.
 Cremcaffè
 Fortitudo
 Gradese
 Isonzo Edera
 Istria
 Libertas
 Muggesana	
 Pieris
 Ponziana
 Pro Cervignano
 Pro Fiumicello
 Ronchi
 San Giovanni

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla finale per il titolo FVG.
      Retrocesso in Seconda Categoria.
  Retrocesso e in seguito riammesso dal C.R. FVG.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla finale per il titolo FVG.
      Retrocesso in Seconda Categoria.
  Retrocesso e in seguito riammesso dal C.R. FVG.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio salvezza

Calendario

Fase finale interregionale 
Le vincitrici dei gironi del FVG entrano nel tabellone che porta al campione di categoria. Le due compagini (Sangiorgina e Ponziana) vengono eliminate al primo turno.
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SEDICESIMI DI FINALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.05.1959|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|02.06.1959

Finale per il titolo FVG 
Dopo essere uscite dal torneo nazionale, Sangiorgina e Ponziana si sfidano per il titolo regionale.
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| FINALE REGIONALE || style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.06.1959|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.06.1959

Verdetti finali 
Sangiorgina campione regionale FVG 1958-1959.
Ponziana e Sangiorgina sono qualificate alle finali del Campionato Nazionale Dilettanti ma ambedue sono ritenute dalla FIGC inadatte alla promozione in Serie D 1959-1960.
 Sguerzi Pierino, Cava Romana ed Istria retrocesse nella neonata Seconda Categoria.

Cambia il format
Con la riforma voluta da Bruno Zauli sulla Serie D cambiano anche i campionati regionali. Nasce la Prima Categoria che in FVG passerà a 2 gironi di 16 squadre in 2 stagioni.

Note

Bibliografia 
 Archivio della Gazzetta dello Sport, stagione 1958-1959, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano;
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
 Biblioteca Civica Berio di Genova;
 e presso Emeroteca del C.O.N.I. di Roma (non è online ma è da consultare in sede).
 Il Gazzettino di Venezia, edizione nazionale conservata a Venezia in Biblioteca nazionale Marciana.
 Messaggero Veneto ed Il Piccolo presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli-Venezia Giulia